Logan Shaw (né le  à Glace Bay dans la province de Nouvelle-Écosse au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Biographie 
Il rejoint les rangs juniors en 2008 avec les Screaming Eagles du Cap-Breton dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Après trois saisons avec les Screaming Eagles, il est choisi par les Panthers de la Floride au  rang lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2011. Durant la saison 2011-2012, l'équipe néo-écossaise l'échange aux Remparts de Québec, équipe avec laquelle il termine sa carrière junior.

Il devient professionnel en 2013-2014 avec le Rampage de San Antonio, équipe affiliée aux Panthers dans la Ligue américaine de hockey. En 2015-2016, il fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey avec les Panthers en jouant 53 matchs avec l'équipe.

Après avoir commencé la saison 2016-2017 dans la LAH, il est échangé en  aux Ducks d'Anaheim contre Michael Sgarbossa.

Le , il est réclamé au ballottage par les Canadiens de Montréal.

Statistiques 

|-
| 2008-2009 || Screaming Eagles du Cap-Breton ||LHJMQ ||49 ||5 ||3 ||8 ||22 ||8 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2009-2010 || Screaming Eagles du Cap-Breton ||LHJMQ ||67 ||9 ||15 ||24 ||31 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2010-2011 || Screaming Eagles du Cap-Breton ||LHJMQ ||68 ||26 ||20 ||46 ||37 ||4 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
| 2011-2012 || Screaming Eagles du Cap-Breton ||LHJMQ ||37 ||14 ||12 ||26 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Remparts de Québec ||LHJMQ ||23 ||6 ||9 ||15 ||19 ||11 ||6 ||5 ||11 ||12
|-
| 2012-2013 || Remparts de Québec ||LHJMQ ||67 ||26 ||42 ||68 ||37 ||11 ||3 ||5 ||8 ||8
|-
| 2013-2014 || Rampage de San Antonio ||LAH ||46 ||1 ||7 ||8 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Cyclones de Cincinnati ||ECHL ||20 ||8 ||10 ||18 ||8 ||24 ||5 ||1 ||6 ||4
|-
| 2014-2015 || Rampage de San Antonio ||LAH ||69 ||13 ||12 ||25 ||25 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2015-2016 || Pirates de Portland ||LAH ||19 ||11 ||3 ||14 ||4||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2015-2016 || Panthers de la Floride ||LNH ||53 ||5 ||2 ||7 ||13 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2016-2017 || Thunderbirds de Springfield ||LAH ||13 ||4 ||2 ||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Gulls de San Diego ||LAH ||2 || 0 || 0 || 0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Ducks d'Anaheim ||LNH ||55  || 3 || 7 || 10 || 10 || 9|| 0 || 0|| 0|| 4
|-
|2017-2018 || Ducks d'Anaheim || LNH || 42 || 2 || 6 || 8 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Canadiens de Montréal || LNH || 30 || 2 || 4 || 6 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Gulls de San Diego ||LAH ||7 ||2 ||3 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Moose du Manitoba ||LAH ||63 ||27 ||19 ||46 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Jets de Winnipeg || LNH || 35 || 3 || 2 || 5 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2019-2020 || Moose du Manitoba ||LAH ||16 ||4 ||3 ||7 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Senators de Belleville ||LAH ||24 ||6 ||9 ||15 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||17 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Senators de Belleville || LAH ||53 ||15 ||20 ||35 ||20 ||2 ||0 ||2 ||2 ||0

| 232 || 16 || 23 || 39 || 37 || 15 || 0 || 0 || 0 || 4

Références 

Naissance en octobre 1992
Naissance en Nouvelle-Écosse
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur des Eagles du Cap-Breton
Joueur des Remparts de Québec
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Thunderbirds de Springfield
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Senators de Belleville
Joueur des Sénateurs d'Ottawa